Cloudkick був центром управлінням хмарних обчислень, серверів і моніторингу програмного забезпечення, заснованого в Сан-Франциско. Продукти включені в централізований інструмент моніторингу сервера для декількох провайдерів хмарних серверів, а також динамічні інструменти управління сервером. Люди керують і контролюють їхні хмарні сервери, відомі як вузли, через приладову панель, в якій перераховані імена і дані про продуктивність кожного вузла.

Історія 
Cloudkick заснував Alex Polvi, Dan Di Spaltro, і Logan Welliver в січні 2009, на прийнятті до Y Combinator, з якого вони отримали початкове фінансування. Компанія залучила $750,000 з  Avalon Ventures і Nueva Ventures підприємств, пізніше того року.. Paul Querna, колишній Віце-президент по інфраструктурі з програмного забезпечення  Apache Software Foundation, приєднався незабаром.

Cloudkick звільнив безкоштовну пропозицію в січні 2010 і пізніше слідкував у березні, щоб користувачі мали здатність і могли управляти, контролювати віддане технічне забезпечення з системою.

Rackspace придбав Cloudkick 16 грудня 2010 року. У 2012 році Rackspace оголосив, що Cloudkick припиняє існування і замінений системою моніторингу Rackspace Cloud. Всі облікові записи були відключені від 31 травня 2013 року.

Особливості 
Cloudkick сповіщає на вибрані пороги відправкою на електронну пошту і/або за допомогою SMS-повідомлень, з метричним моніторингом.(CPU, disk, memory, load, IO, bandwidth, cache, HTTP, HTTPS, ping, and SSH) і діагностика вузлів.[9]

Cloudkick підтримує декілька провайдерів хмарних серверів (як от Amazon EC2, GoGrid, Linode, Rackspace, Joyent, OpSource і SoftLayer), віртуальні машини (дозволено адміністраторам встановлювати власні дозволи для різних вузлів), у браузері web-based SSH термінал (дозволяє користувачам отримувати доступ до будь-якого сервера на приладовій панелі) і змін відстеження.

Технології 
Cloudkick використовує різноманітні проекти з відкритими вихідними кодами, в його конструкції є платформи управління, в тому числі: Django, Cassandra, Twisted Python, і RabbitMQ.

Libcloud є відкрите програмне забезпечення, проект заснований Cloudkick як на абстракції, який дозволяє додаткам функціонувати на декількох провайдерів хмарних сервісів без необхідності написання альтернативного програмного забезпечення для кожного додатку.Libcloud був прийнятий в Apache Software Foundation's incubator program.

Примітки

Посилання 
 

Підприємства Сан-Франциско
Хмарні обчислення
Засновані у США 2009
Підприємства, закриті 2013